

Состав команды 
Статистика матчей и голов приводится по окончании данного сезона.

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 57 100 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 6 600 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 2009/10

Кубок России 2010/11

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Лига Европы УЕФА

Групповая стадия

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит
2010